La Folle Journée est un festival de musique classique organisé annuellement à Nantes ;
 La Folle Journée est aussi le sous-titre du Mariage de Figaro de Beaumarchais ;
  (Giorni felici) est un film italien de Gianni Franciolini sorti en 1943 ;
 La Folle Journée ou le Mariage de Figaro est un film français de Roger Coggio sorti en 1989.

Homonymie de titre